Ripieno – parte della preparazione dei cibi
 Ripieno – parte dell'orchestra barocca
 Ripieno – registro organistico
 Ripieno – attributo araldico di modifica